Springer může být:

 Springer (vozidlo)
 Springer (příjmení)
 Ringier Axel Springer CZ, dnes Czech News Center – český mediální dům
 Axel Springer SE – německé digitální vydavatelství